НСЗ — многозначный термин

 Навашинский судостроительный завод, он же Окская судоверфь
 Новоладожский судостроительный завод
 Новосибирский стрелочный завод
 Николаевский судостроительный завод - бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара